České příjmení Brožík pochází ze zdrobněliny křestního jména Ambrož a nosí ho více různých osobností:

Emanuel Brožík (1887–1936) – český skladatel, dramaturg, libretista, textař, scenárista a herec
František Brožík, český politik, poslanec ČNR a PSP za ČSSD
Karel Brožík, český novinář a politik
Václav Brožík, český malíř
Václav Brožík (karosář), výrobce kočárů v Plzni
Vítězslav Brožík, český fotbalista

Podobná příjmení
Brož
Brožek
Brožák
Ambrož